Melenchon puede referirse a:

Melenchón 
 Melenchón, canción o baile popular de Jaén, España.
 Alfonso Sánchez Melenchón, futbolista español.

Mélenchon 
 Jean-Luc Mélenchon, político francés del Partido de Izquierda.